Camille Botte, Belgisch wielrenner
 Marie-France Botte, Belgisch sociaal assistent en kinderrechtenactivist